Russell County ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 Russell County (Alabama)
 Russell County (Kansas)
 Russell County (Kentucky)
 Russell County (Virginia)

in Kanada:
 Russell County (Ontario), historisches County